Bobby Brown (1923–2020) válogatott skót labdarúgó, edző
 Bobby Brown (1940) angol labdarúgó, edző
 Bobby Brown (1953) angol labdarúgó, edző
 Bobby Brown (?) kanadai jégkorongozó
 Bobby Brown (1969) amerikai R&B énekes-dalszerző
 Bobby Brown (1984) amerikai kosárlabdázó
 Bobby Brown (1991) amerikai síakrobata